Roc de l'Àliga (Carena del Quer), muntanya de la Carena del Quer a cavall dels municipis de Rupit i Pruit (Osona) i Sant Hilari (la Selva)
 Roc de l'Àliga (Guils de Cerdanya), muntanya dels municipis de Guils de Cerdanya
 Roc de l'Àliga (Josa i Tuixén), muntanya del municipi de Josa i Tuixent (Alt Urgell)
 Roc de l'Àliga (la Vansa i Fórnols), muntanya dels municipis de la Vansa i Fórnols i de la Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
 Roc de l'Àliga (les Valls d'Aguilar), muntanya del municipi de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)
 Roc de l'Àliga (les Valls de Valira), muntanya del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Roc de l'Àliga (Lles de Cerdanya), muntanya entre els municipis del Pont de Bar (Alt Urgell) i de Lles de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 Roc de l'Àliga (Montferrer i Castellbò), serra al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Roc de l'Àliga (Castell de Vernet), muntanya entre les comunes de Castell de Vernet (Conflent) i Prats de Molló i la Presta (Vallespir)
 Roc de l'Àliga (Vilallonga de Ter), muntanya del municipi de Vilallonga de Ter (Ripollès)